Код УПП (код устройства подготовки перфокарт) — двоичный код, использовавшийся в СССР в 1950—1970-х годах при построчной (а не поколонной) набивке текста на перфокарты. При этом перфокарта рассматривалась как последовательность из 80 × 12 = 960 битов, идущих по строке слева направо, а строки шли сверху вниз. Такая система менее удобна для восприятия человеком, чем поколонная набивка, но по какой-то причине в СССР долгое время использовали именно её (хотя люди быстро научились читать и такие перфокарты — для этого использовалась т. н. «читалка» — полностью пробитая перфокарта, раскрашенная так, чтобы было ясно расположение отдельных символов). Поколонная набивка в СССР появилась только на машинах БЭСМ-6 и стала единственным вариантом на машинах серии ЕС.

Код УПП 7-битный, в некоторых системах слева добавлялся 8-й бит чётности (число единиц в символе должно было быть нечётным). Число символов в строке перфокарты зависело от системы, так как на многих машинах в каждой строке можно было считать только количество битов, равное разрядности машинного слова — на машинах «Минск», например, .

Таблица кодов 

Латинские и русские буквы с одинаковым начертанием совмещены (в том числе совмещены У/Y).

Коду 0F соответствует пробел.

Источники 
 Кодировки символов в БЭСМ-6.
 В. Я. Карпов. Алгоритмический язык фортран. (Приложение 1, с. 174). Изд-во «Наука», М. 1976.

Компьютерные кодировки